Кенсеро — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Кенсеро — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор